Парот има више значења:
 Парот (Вирџинија)
 Парот (Џорџија)